Неофіційно містами в Чорногорії незалежно від чисельності населення вважаються тільки 21 центр муніципалітету. Всього в містах проживає 369 000 осіб, що становить близько 55% населення країни. У таблиці наведені основні відомості про міста Чорногорії.

Примітки 

Списки:Чорногорія
Чорногорія